Milá en español o Milà en catalán puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Geografía
Milá o El Milà, municipio de Cataluña.

Personas
José María Milá Camps, abogado y político
José Luis Milá Sagnier, abogado
Mercedes Milá, periodista y presentadora de televisión
Lorenzo Milá, periodista
Alfons Milà, arquitecto
Leopoldo Milá Sagnier, diseñador
Miquel Milà, diseñador
Pedro Milá y Camps, abogado y político

Leonora Milà i Romeu, pianista
Manuel Milá, filólogo
Ernesto Milà, escritor
Pablo Milá Fontanals, pintor y escritor
Luis de Milán, músico

Arquitectura
Casa Milà en Barcelona.